Трончон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь 57.1 км². Население — 106 человек (на 2010 год). Расстояние — 130 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Теруэля